De vissersschepen van Goedereede in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, hebben hun ligplaats in Stellendam. Een aantal schepen geeft daar de visvangst af, maar men landt de vangst ook wel aan in Scheveningen en IJmuiden. Maar tijdens stilligperioden, als het visquotum is gevangen, bij reparaties en aan het einde van het jaar liggen de kotters in zowel de binnen- als de buitenhaven van Stellendam.

Externe links 
 Kotterspotter: Goedereede
 Visserij-subsidies Goedereede
 www.worldfishingtoday.com

Goedereede
Visserij